Алексе́й Ана́ньев:
 Ананьев, Алексей Михайлович (1932—2017) — Герой Социалистического Труда.
 Ананьев, Алексей Николаевич (род. 1964) — российский миллиардер.
 Ананьев, Алексей Степанович (род. 1927) — советский футболист, тренер.